Нут — богиня неба в староєгипетській релігії.
 Нут (рослина) — зернобобова рослина.
 Пенн Нут (; 1 квітня 1906 — 18 травня 1985) — політичний та державний діяч Камбоджі.